Ягудиил — парусный линейный корабль 4 ранга, спущенный на воду в 1715 году.

История строительства 

Корабль «Ягудиил» был заложен на верфи Архангельского Адмиралтейства в 1713 году. Постройку корабля вёл корабельный мастер Выбе Геренс. «Ягудиил» был спущен со стапеля в июне 1715 года.

Конструкция корабля 

Корабль имел два дека. Вооружение корабля составляли 52 орудия калибра от 4 до 18 фунтов.

Боевая служба 

Участвовал в Северной войне. 4 июня 1719 года участвовал в сражении у о. Эзель.

См. также 

 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Список кораблей Балтийского флота (1702—1725)

Литература 
 
 
 

Парусные линейные корабли типа «Уриил»
Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством